Депортес Антофагаста (), е чилийски професионален футболен отбор от Антофагаста, регион Антофагаста. Създаден е на 14 май 1966 г. Играе в чилийската Примера Дивисион.

История 
Отборът е основан през 1966 г. след сливането на аматьорските тимове Унион Беявиста и Портуарио Атакама. Първоначално имото му е Клуб де Депортес Антофагаста Портуарио. Две години по-късно печбели първенството на втора дивизия, като това означава и промоция за Примера Дивисион. На 21 юли 1974 г. името е сменено на Клуб Рехионал Антофагаста. През 1977 г. Антофагаста завършва на 18-о място в първенството и се завръща в Примера Б. От 1979 г. тимът носи сегашното си име. През 1983 г. Антофагаста отново печели промоция, но остава в елита само една година. Нов период в Примера Дивисион следва между 1991 и 1997 г. и след това отново между 2006 и 2008 г. След нова шампионска титла на втора дивизия през 2011 г., отборът играе в елита.

Футболисти

Настоящ състав

Известни бивши футболисти 
  Габриел Кабайеро
  Даниел Арисменди
  Марио Варгас
  Марко Антонио Корнес
  Педро Рейес
  Федерико Мартинес
  Франклин Лобос
  Франсиско Валдес
  Хуан Карлос Летелиер

Успехи 
 Примера Б:
 Шампион (2): 1968, 2011
 Вицешампион (1): 2005

Рекорди 
 Най-голяма победа: 9:0 срещу Лота Швагер, 30 юни 1983 г.
 Най-много голове: Рикардо Рохас – 54

Източници 

Чилийски футболни отбори
Основани в Чили през 1966 година